Draper (ofici), menestral que tenia com a ofici fabricar draps o teles de tota mena i qualitat especialment per vendre'ls 
 Toponímia:
 Draper (Alberta)
 Draper (Dakota del Sud)
 Draper (Utah)
 Can Draper
 Can Draper (Sant Celoni)
 Can Draper (Sant Feliu de Buixalleu)
 Font del Draper
 Biografies:
 Daniel Draper i Vidal
 Francesc Draper Molins (Barcelona, 1902-1971), dirigent esportiu vinculat a la natació i President de la Federació Catalana de Natació 
 Joan Draper i Fossas (Arenys de Mar, 1889 — Barcelona, 1970), escriptor català 
 John Draper (Bishop's Cleeve, Gloucestershire, 1929 – Bishop's Cleeve, 2002), pilot de trial i motocròs anglès 
 John Thomas Draper
 John William Draper
 Hal Draper (Ciutat de Nova York, 1914 - Berkeley, 1990), activista polític socialista
 Henry Draper
 Herbert James Draper (Londres, 1863 – 1920), pintor anglès de l'era victoriana
 Mark Andrew Draper (Long Eaton, Derbyshire, 1970), futbolista internacional anglès que ocupava la posició de migcampista 
 Ramón Draper i Miralles (Barcelona, 1935), escriptor